

Musica 
 Happier – singolo di Ed Sheeran del 2018
 Happier – singolo di Marshmello e dei Bastille del 2018

Altro 
 Happier – social network sviluppato negli Stati Uniti